Operațiunea Overlord a fost numele de cod al Bătăliei pentru Normandia, operațiune care a constat într-o invazie a Aliaților asupra Europei occidentale ocupate de Germania nazistă. Operațiunea a început la 6 iunie 1944 cu Debarcarea din Normandia (Operațiunea Neptun, cunoscută mai ales ca Ziua-Z).

Referințe și note

Note de subsol

Note

Bibliografie

Henry Corta (1921–1998) was a Free French SAS lieutenant veteran.

Legături externe
 Documents available online from the Dwight D. Eisenhower Presidential Library
 Guide to materials at the Dwight D. Eisenhower Presidential Library
 Guide to materials on the planning of Operation Overlord at the Dwight D. Eisenhower Presidential Library
Booknotes interview with Stephen Ambrose on D-Day: 6 iunie 1944, 5 iunie 1994. 

Conflicte în 1944
Al Doilea Război Mondial – Teatrul de război european
Al Doilea Război Mondial – Frontul european de vest
Bătăliile Regatului Unit
Bătăliile Franței
Bătăliile Canadei
Bătăliile Germaniei
Bătăliile Statelor Unite
Operațiuni militare